Sécheron steht für:

 ein Viertel von Genf
 eine Ortschaft in der Gemeinde Lully VD im Kanton Waadt, Schweiz
 Société Anonyme des Ateliers de Sécheron, auch „Ateliers de Sécheron“ genannt, ein Hersteller der Elektrotechnik in Genf
 ABB Sécheron SA, ein Unternehmen der ABB-Gruppe
 Sécheron SA, ein Hersteller der Elektrotechnik in Genf
 Carrosserie de Sécheron, ein ehemaliger Hersteller von Aufbauten für Automobile, Busse und Nutzfahrzeuge
 Genève-Sécheron, eine Haltestelle auf der Bahnlinie Genf–Lausanne